Derks ist der Familienname folgender Personen:

 Cassie Derks (* 1963), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Gerhard Derks (1902–1970), deutscher Landrat
 Hans Derks (* 1938), niederländischer Soziologe und Historiker
 Janika Derks (* 1990), deutsche Reitsportlerin
 Lucas Derks (* 1950), niederländischer Kunstmaler, Sozialpsychologe sowie NLP-Autor und NLP-Forscher
 Luzia-Maria Derks (* 1959), deutsche Installations- und Lichtkünstlerin
 Paul Derks (* 1944), deutscher Germanist